Existuje více nositelů příjmení Hála nebo Hala:

 Arnold Hala (1935–1989) – český romanista a vysokoškolský pedagog
 Bohuslav Hála (1894–1970) – český jazykovědec, pedagog a překladatel
 Eduard Hála (1919–1989) – český chemik a vysokoškolský pedagog
 František Hála (1893–1952) – český katolický kněz a politik, ministr londýnské vlády
 Ivo Hala (* 1974) – český advokát
 Jan Hála – více nositelů, viz rozcestník
 Josef Hála (1928–2019) – český klavírista a čembalista
 Kamil Hála (1931–2014) – český jazzový pianista a skladatel a dirigent, bratr Vlastimila
 Karel Hála (1933–2008) – český zpěvák
 Martin Hála – více nositelů
 Melchior Hala (* 1971) – německý dramatik a spisovatel
 Miroslav Hála – slovenský hokejista-brankář
 Petr Hala (* 1965) – český hudební skladatel
 Radek Hala – český hudebník a spisovatel
 Tomáš Hála (1885) – český klasický filolog, pedagog, překladatel Vergilia, Horatia ap., manžel Cecilie Hálové
 Tomáš Hála (* 1963) – český dirigent a pedagog
 Vlastimil Hála (1924–1985) – český hudební skladatel a trumpetista, bratr Kamila

ženský tvar s přechýlením
 Alice Hálová (* 1969, vlastním jménem Alice Chrtková) – česká zpěvačka a herečka
 Cecilie Hálová (1895–???) – česká historička umění, v letech 1948–1958 ředitelka Muzea města Brna
 Monika Hálová (* 1959) – česká herečka
 Ruth Hálová (1926–2020) – česká mikrobioložka a jedno z tzv. Wintonových dětí
 Tereza Hálová (* 1980) – česká herečka a zpěvačka

Související články 
 Hala